Світовий показник спокою  (GPI) — спроба виміряти спокій у країнах і регіонах. Є продуктом Інституту економіки і миру, розробленим в консультації з міжнародною групою експертів з питань миру інститутів миру і дослідницьких установ на основі даних, зібраних Відділом досліджень Economist . Список вперше був опублікований у травні 2007, а потім у травні 2008 року та 2 червня 2009 року, а нещодавно 10 червня 2010 і є першим дослідженням, у якому країни з усього світу ранжовані відповідно до стану спокою. До списку включено 149 країн (в порівнянні з 121 в 2007). Дослідження є дітищем австралійського підприємця Стіва Кіллелеа і схвалене такими особами як Кофі Аннан, Далай-лама, архієпископ Десмонд Туту, колишній президент Фінляндії Мартті Ахтісаарі, Мухаммад Юнус, економіст Джеффрі Сакс, колишній президент Ірландії Мері Робінсон і колишній президент США Джиммі Картер. Фактори, розглянуті авторами включають внутрішні фактори, такі як рівень насильства і злочинності в країні і фактори у зовнішніх відносинах країни, такі як військові витрати і війни.

Світовий показник спокою

Див. також 
 Мир
 Війна

Примітки

Посилання 
 Vision of Humanity — Сайт Global Peace Index 
 Інтерактивка світова мапа Світового показника спокою
 Сайт Інституту економіки і миру

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf

Списки:Суспільство
Індекси
Міжнародні рейтинги